Tottington – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Tottington – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)